Walerij Woronin (1939-1984), rosyjski piłkarz, reprezentant ZSRR
 Walerij Woronin (1954-), radziecki hokeista, trener